Chilmark kan syfta på:

 Chilmark (distrikt) - en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Chilmark, Massachusetts - en kommun på ön Martha's Vineyard i Dukes County i delstaten Massachusetts, USA